Der Qatar Cup ist ein katarischer Fußballpokalwettbewerb. Er findet nach dem Ende einer jeden Spielzeit der Qatar Stars League statt. An ihm nehmen die besten vier Mannschaft der gerade abgelaufenen Saison teil. Bis zur Ausgabe 2013 hieß er Crown Prince Cup, seither heißt er einfach nur noch Qatar Cup.

Bisherige Gewinner

Rangliste nach Titelgewinnern

Einzelnachweise

Weblinks 

 RSSSF: Qatar – List of Cup Winners
Fußballwettbewerb in Katar
Erstveranstaltung 1995